8e Legerkorps (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
 8e Legerkorps (Amerikaanse Burgeroorlog) - legereenheid van de Union tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
 8e Legerkorps (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 8e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 8e Legerkorps (Oekraïne) - Oekraïense legereenheid

Zie ook
 8e Leger (doorverwijspagina)